Boris Chlebnikov – regista russo
 Sergej Chlebnikov – pattinatore di velocità su ghiaccio sovietico naturalizzato russo
 Velimir Chlebnikov – poeta russo